Татьяна Панова:
 Панова, Татьяна Дмитриевна (род. 1949) — российский историк, археолог и краевед, доктор исторических наук.
 Панова, Татьяна Юрьевна (род. 1976) — российская теннисистка и тренер.